Пастерна́к:

 Пастернак (растение) () — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура.
 Пастернак (фамилия) — еврейская, белорусская и украинская фамилия.

См. также 
 Постернак (значения)